«Конец ***го мира» () — британский телевизионный сериал, сочетающий жанры драмы, чёрной комедии и дорожного кино. Все восемь серий первого сезона были показаны 24 октября 2017 года на канале Channel 4, а также были доступны на сервисе All 4. Американская компания Netflix начала международное распространение сериала в конце 2017 года. Премьера второго сезона состоялась 5 ноября 2019 года. Сюжет первого сезона основан на одноимённом комиксе Чарльза Форсмана.

Сюжет

Первый сезон 
В центре сюжета пара подростков с непростыми характерами — Джеймс и Алисса. Обоим по семнадцать лет. Джеймс — замкнутый из-за увиденного в детстве суицида матери юноша, который считает себя психопатом и давно мечтает перейти от убийств мелких зверьков к убийству человека. Алисса — капризная бунтарка, которая чувствует себя лишней в новой семье матери и стремится отыскать бросившего её много лет назад отца. Они знакомятся в школе и вместе сбегают на машине отца Джеймса. Джеймс прихватывает с собой нож, которым при случае надеется убить Алиссу. Вскоре машина ломается, и парочка забирается в пустующий дом, хозяин которого, профессор и писатель Клайв Кох, оказывается насильником. Когда он набрасывается на Алиссу, Джеймс убивает его ножом. Они продолжают двигаться туда, где живёт отец Алиссы, но теперь по их следу пускается пара женщин-детективов. По дороге подростки угоняют ещё одну машину и устраивают потасовку на заправке, когда её владелица хочет их задержать. Под влиянием Алиссы Джеймс постепенно меняется; в одной из серий, сидя в полицейском участке, он думает, что больше не хочет быть психопатом.

Когда Алисса находит отца в домике на побережье, они оба радуются встрече друг с другом. Однако вскоре оказывается, что её отец наркоторговец и к тому же бросил ещё одну семью, оставив маленького сына. Джеймс понимает, что происшествие на автостоянке попало на видеокамеры и их скоро найдут. Парочка решает уплыть на катере отца Алиссы, однако не успевает. Одна из полицейских приходит в дом к Алиссе, уговаривая Джеймса сдаться, потому что в этот день ему исполняется 18 лет и в случае сопротивления ему будет хуже. Понимая, что задержание рано или поздно случится, Джеймс решает выставить себя похитителем Алиссы, взяв всю вину на себя. Он хватает обрез отца Алиссы и убегает по берегу моря от преследующей его полиции. Последней его мыслью становится: «Сегодня мне 18, и думаю, я теперь понимаю, что люди значат друг для друга». После этого экран затемняется и слышится выстрел.

Второй сезон 
Действия второго сезона происходят два года спустя. Джеймс выжил, хотя долго пролежал в больнице и стал хромать; суд признал его невиновным в убийстве, учитывая обстоятельства дела. По просьбе матери Алиссы Джеймс пишет ей письмо, где говорит, что больше не хочет её видеть. Его отец внезапно умирает от сердечного приступа, и Джеймс начинает жить в своей машине. Когда он получает письмо с пулей, на которой нацарапано его имя, он начинает подозревать, что Алиссе может грозить опасность, и едет разыскивать её. Алисса же с матерью переселяется в глубинку, где работает в кафе у своей тёти. Она знакомится с местным парнем и собирается выйти за него замуж. Между тем параллельно разворачивается история Бонни, одной из девушек, которых приводил к себе домой Кох. Уверенная в том, что Кох любит её, она из ревности насмерть сбивает другую девушку, увиденную в его доме, и затем садится в тюрьму. Выйдя из тюрьмы, она узнаёт, что Кох был убит Джеймсом и Алиссой, посылает им пули с их именами и отправляется на их поиски, чтобы их убить.

Хотя Алисса успевает выйти замуж, в тот же день она уезжает с Джеймсом, а по дороге они подбирают Бонни, которая якобы путешествует автостопом. Бонни ждёт удобного момента, чтобы убить своих врагов. Троица останавливается в мотеле, где Бонни случайно убивает пристающего к ней хозяина и сама получает ранение. Алисса пытается разобраться в своих чувствах и возвращается домой. Хоть её муж прощает Алиссу, она просит расторгнуть брак. Джеймс видит, как Бонни с пистолетом заходит в кафе и понимает, что та хочет убить Алиссу. Когда Бонни направляет пистолет на Джеймса и Алиссу, Алисса признаётся, что до сих пор не может оправиться от пережитого в доме Коха. Не до конца веря в то, что Кох был насильником, Бонни пытается покончить с собой, но Джеймс и Алисса останавливают её. Чтобы преодолеть душевную травму, Алисса снова возвращается в дом Коха, который теперь пуст и выставлен на продажу. Затем Алисса и Джеймс уезжают и развеивают прах отца Джеймса. В конце они признаются друг другу в любви и Алисса говорит, что ей понадобится время, чтобы изменить свою жизнь.

В ролях

Сезоны

Список эпизодов

1 сезон (2017)

2 сезон (2019)

Критика 
 «Конец ***го мира» (The End of the F***ing World) в настоящее время имеет рейтинг одобрения 97 % на агрегаторе обзоров сайте Rotten Tomatoes, основанный на 32 обзорах, со средней оценкой 8,21/10. Заключение сайта гласит: «Мизантропия и юмор прекрасно сочетаются в этом романтически нигилистическом шоу, которое доказывает, что влюблённость может ощущаться как „конец ***го мира“».
 Metacritic, который использует средневзвешенное значение, присвоил оценку 81 из 100, основываясь на мнении 11 критиков, указывая на «всеобщее признание».
 Рецензент Дэниел Финберг из «Голливудский репортёр» назвал сериал «смоляно-чёрной восьмиэпизодовой жемчужиной среди комедий производства Великобритании», одобрив сценарий, персонажей и саундтрек, а также игру Алекса Лоутера и Джессики Барден.
 Келли Лоулер из «USA Today» отозвалась о сериале как об «ушлёпочно-весёлом», похвалив сюрреалистическую концепцию и исполнение и также отметив игру Алекса Лоутера и Джессики Барден.

Продолжение 
 После успеха первого сезона второй сезон сериала был анонсирован 21 августа 2019 года на официальной странице Channel 4 в Твиттере.
 В октябре 2019 года перед премьерой второго сезона сценаристка сериала Чарли Ковелл призналась, что не считает возможным дальнейшее продолжение истории, поскольку она исчерпала себя.

Влияние на культуру 
 Сериал оказал большое влияние на игру The Last of Us Part II и стал источником вдохновения для диалогов в игре.

Награды и номинации 
 2018 — номинация на премию «Эмми» за лучшую операторскую работу (Джастин Браун).
 2018 — номинация на премию BAFTA TV за лучший драматический сериал.
 2018 — номинация на премию «Готэм» за самый прорывной телесериал.
 2018 — две премии Королевского телевизионного общества за лучший драматический сериал и за лучшую операторскую работу (Джастин Браун), а также 4 номинации: лучшая режиссура драмы (Джонатан Энтвисл), лучший сценарий драмы (Чарли Ковелл), лучший монтаж драмы (Майк Джонс), лучшая оригинальная музыка (Грэм Коксон).
 2019 — премия Пибоди.
 2020 — номинация на премию «Эмми» за лучшую операторскую работу (Бенедикт Спенс).
 2020 — две премии BAFTA TV за лучший драматический сериал и за лучшую женскую роль второго плана (Наоми Экки).
 2020 — номинация на премию Королевского телевизионного общества за лучшую режиссуру драмы (Дестини Экарага).

Примечания

Ссылки 
 Sam Wollaston. The End of the F***ing World review. The Guardian. 25 October 2017
 Joanne Kavanagh. When does The End of the F***ing World start on Channel 4, who is in the cast with Gemma Whelan and what’s it about?. The Sun. 24 October 2017
 Louise McCreesh. E4 and Netflix cast Black Mirror’s Alex Lawther in dark teen thriller The End of the F***ing World. DigitalSpy. 24 April 2017
 Конец ***го мира — концовка в комиксах была другой

Телесериалы Великобритании 2010-х годов
Телесериалы Великобритании, запущенные в 2017 году
Телесериалы на английском языке
Комедийно-драматические телесериалы Великобритании
Телесериалы Великобритании в жанре чёрной комедии
Оригинальные программы Netflix